Давыдки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Давыдки — деревня в Вилейском районе Минской области.

Украина 
 Давыдки — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Давыдки — село в Народичском районе Житомирской области.